Sport
 Jack Green (wielrenner), Brits wielrenner die meedeed aan de Olympische Spelen van 1894
 Jack Green (atleet) (1991), Brits hordeloper op de 400 meter
 Jack Green (voetballer) (?-1960), Engels-Canadees voetbalspeler (aanvaller middenveld)
 John Green (footballer, 1924) (1924-1981), Amerikaans footballspeler en -coach, alias "Jack"
 Australian football
 Jack Green (footballer, 1887) (1887-1963), Australisch footballspeler voor Geelong en Collingwood
 Jack Green (footballer, 1905) (1905-1960), Australisch footballspeler voor Carlton en Hawthorn
 Jack Green (footballer, 1919) (1919-1981), Australisch footballspeler voor Collingwood
 Jack Green (footballer, 1947), Australisch footballspeler voor Collingwood

Overig
 Jack Green (criticus) (1928), criticus en schrijver van Fire the bastards!, een verdedigingsschrift van The recognitions van William Gaddis
 Jack Green (geoloog) (1925-2014), Amerikaans aardrijkskundige
 Jack Green (musicus) (1951), Schots songwriter, gitarist, zanger en filmmaker (o.a. T. Rex en The Pretty Things)
 Jack N. Green (1939), Amerikaans cameraman (cinematograaf)
 Jack Green (karateka), Brits karatekampioen
 Jackgreen, Australische bedrijf in groene energie